Pedroche, un municipi de la província de Còrdova a la comunitat autònoma d'Andalusia, a la comarca de Valle de los Pedroches.
 Valle de los Pedroches, una comarca situada a la província de Còrdova, Andalusia.
 Cristina Pedroche (1988-), una model, actriu i presentadora espanyola.